4 Fun (Nederlandse band)
 4Fun (Litouwse band)